Ратчинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ратчинский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Ратчинский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Ратчинский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1939 и 1954—1994 годы).